Дассо MD-450 «Ураган» () — французский истребитель-бомбардировщик, первый серийный реактивный самолёт ВВС Франции. Совершил первый полёт 28 февраля 1949 года, поступил на вооружение в 1952 году. «Ураган» поставлялся на экспорт в Индию, Израиль и Сальвадор; все три страны применяли его в боевых действиях.

Лётчиком-испытателем самолёта был французский пилот русского происхождения Константин Розанов.

Боевое применение 
Принимал широкое участие в ряде военных конфликтов.

В ходе Суэцкого кризиса 1956 года израильские «Ураганы» сбили египетский истребитель FB.52 «Вампир». Также в столкновениях с египетскими МиГ-15 два «Урагана» получили тяжёлые повреждения (один вероятно списан), также как был повреждён и один «пятнадцатый». 31 октября «Ураганы» обстреляли египетский фрегат HMS Mendip, в результате корабль был захвачен израильтянами.

Применялись во время Индийской аннексии Гоа в 1961 году.

В ходе Шестидневной войны (1967) «Ураганы» использовались для ударов по аэродромам, уничтожив на земле ряд истребителей Hunter, Vampire, МиГ-15, МиГ-17, МиГ-21 и других самолётов. В частности в ходе налёта четвёрки «Ураганов» на иорданскую авиабазу Мафрак были уничтожены почти все находящиеся на аэродроме «Хантеры» и «Вампиры». Возвращаясь, израильская четвёрка была обстреляна своими же зенитчиками, в результате попадания ракеты ЗРК Hawk один «Ураган» разбился, пилот погиб. Ещё девять было сбито вражеской ПВО, доведя потери израильских «Ураганов» до 10 машин. В воздушном бою «Ураганом» был сбит сверхзвуковой египетский МиГ-21.

21 марта 1969 израильский «Ураган» был сбит иорданской зенитной артиллерией, пилот погиб.

Использовался Индией в ходе войны 1965 года. Один индийский «Ураган» был принуждён к посадке пакистанским истребителем F-104 «Старфайтер» и ныне находится в пакистанском авиационном музее.

В 1975 году Израиль продал 18 «Ураганов» Сальвадору, который их использовал в ходе гражданской войны. 25 января 1981 года пара истребителей MD.450 «Ураган» ВВС Сальвадора сбили лёгкий двухмоторный самолёт Piper «Aztec», который сбрасывал оружие партизанам ФНОФМ. 27 января 1982, примерно через год после потери своего самолёта, спецназ ФНОФМ совершил дерзкий рейд прямо на главную базу ВВС Сальвадора в Илопанго и уничтожил 5 «Ураганов».

Тактико-технические характеристики 
 Технические характеристики

 Экипаж: 1 человек
 Длина: 10,73 м
 Размах крыла: 13,16 м
 Высота: 4,14 м
 Площадь крыла: 23,8 м²
 Масса пустого: 4142 кг
 Масса снаряжённого: 7404 кг
 Масса максимальная взлётная: 7900 кг
 Двигатель: 1× Роллс-Ройс «Нин» 104B тягой 22,2 кН

 Лётные характеристики
 Максимальная скорость у земли: 940 км/ч
 Крейсерская скорость: 750 км/ч
 Боевой радиус: 450 км
 Перегоночная дальность: 920 км
 Практический потолок: 13 000 м
 Скороподъёмность: 38 м/с (2280 м/мин)
 Длина разбега: 783 м
 Длина пробега: 910 м

 Вооружение
 Пушки: 4×20 мм (Испано-Сюиза HS.404), боекомплект — 125 сн/ствол
 НАР — до 16×105 мм
 бомбы — 2×454 кг

См. также 
 МиГ-15
 FMA I.Ae. 33 Pulqui II
 Saab 29 Tunnan

Примечания 

Истребители Франции
Самолёты Dassault Aviation
Реактивные истребители
Однодвигательные реактивные самолёты